Miejscowości w USA:
 Little Falls – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Little Falls – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Little Falls – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Little Falls – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Little Falls – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Little Falls (ang. Little Falls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Little Falls (ang. Little Falls Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic
 Little Falls (ang. Little Falls Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Little Falls (ang. Little Falls Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe